Григорий Борисович Бейлин () — поэт, эстрадный автор, сценарист, переводчик.

Жизнь и творчество 
Григорий Борисович Бейлин родился 24 апреля 1919 года в Петрограде. Спустя несколько лет семья Бейлиных эмигрировала в Латвию. В 1937 году окончил Рижскую еврейскую гимназию «Эзра». В том же году Григорий Бейлин поступил в Иерусалимский университет. Учась в университете, Бейлин сотрудничал с латвийской газетой «Jaunākās ziņas», посылал в нее корреспонденции о жизни в Палестине.

В 1939 году Григорий Бейлин приехал на каникулы в Ригу, но вернуться на учебу в Иерусалим уже не сумел, так как разразилась Вторая мировая война и всех граждан Латвии обязали сдать заграничные паспорта. Оставшись в Риге, Бейлин продолжил учебу на филологическом факультете педагогического института, одновременно занимаясь в Школе журналистики и писательского мастерства известного журналиста и писателя, эмигранта из России Петра Пильского. В этот же период Григорий Бейлин работал в литературной части Латышской оперы. В 1940 году Григорий Бейлин принял участие в международном конкурсе молодых русскоязычных литераторов в Париже и получил на нем первый приз. Приз вручал председатель жюри конкурса поэт Игорь Северянин. Вплоть до включения Латвии в состав СССР в августе 1940 года Григорий Бейлин активно сотрудничал с журналами, издававшимися на русском языке, — «Для вас» (Рига) и «За рубежом» (Харбин, Китай). Одновременно занимался переводами: переводил на латышский язык стихи с русского и украинского языков, и с латышского на русский — стихи латышских поэтов.

14 июня 1941 года в ходе депортации жителей Латвии и других присоединенных к СССР территорий вся семья Бейлиных была депортирована в Сибирь как «социально чуждые элементы». В 1942 году семья была перемещена еще дальше — на Крайний Север — на полуостров Таймыр. В 1944 году Григорий Бейлин получил разрешение переехать в город Енисейск, где он в 1945 году закончил Енисейский педагогический институт. После окончания института Бейлин в течение 12 лет работал преподавателем русского и немецкого языков в школах и техникумах города Канска, Красноярского края.

В 1957 году Григорий Бейлин получил разрешение властей вернуться в Ригу. По возвращению в Ригу стал профессиональным литератором. За годы предшествующие его отъезду в Израиль, Григорий Бейлин написал более двухсот стихов для песен на четырех языках, которыми он свободно владел: русском, латышском, немецком и идиш. Он сотрудничал с такими известными латвийскими эстрадными композиторами, как Владимир Хвойницкий, Раймонд Паулс, Александр Кублинский, Элга Игенберга, с «королём танго» Оскаром Строком, Яном Френкелем и другими. Песни на слова Григория Бейлина неоднократно становились лауреатами и дипломантами международных эстрадных конкурсов и фестивалей, звучали в кинофильмах. Григорию Бейлину принадлежат слова песни «Ноктюрн» («Где-то в узких улочках Риги…»), ставшей своеобразным лирическим символом этого города. Песни на слова Бейлина исполняли ведущие советские исполнители: И.Кобзон, О.Воронец, М. Магомаев, Л.Лещенко, А.Ведищева, Э.Горовец, В.Мулерман, Л.Мондрус, В.Трошин и другие. Наряду со стихами для песен Григорий Бейлин писал эстрадные монологи, создавал сценарии эстрадных представлений.

Особое место в творчестве Григория Бейлина занимает написанная в 1961 году совместно с композитором Менделем Башем оратория «Памяти жертв Рижского гетто». В СССР она была исполнена лишь однажды семь лет спустя под названием «Памяти жертв нацизма» и лишь после обретения Латвией независимости была исполнена под своим оригинальным названием.

В 1974 году Григорий Бейлин со своей семьей репатриировался в Израиль. Здесь он публиковал стихи в русскоязычной прессе и работал над автобиографической книгой под предполагаемым названием «Слишком много для одной жизни», которая осталась неоконченной.

Григорий Бейлин скончался после продолжительной болезни 16 ноября 1981 года в Иерусалиме.

Семья 
Жена — Бейлина (урожденная Гольдберг) Реббека (Рейни) Вольфовна (16.10.1919 — 13.11.1986)
Сын — Бенцион (Борис) родился в 1946 году — врач, профессор, живет в Израиле

Дискография

Примечания 

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Родившиеся в 1919 году
Родившиеся 24 апреля
Поэты Латвии
Переводчики Латвии
Поэты на идише
Русские поэты
Поэты-песенники СССР
Журналисты Латвии
Репрессированные в СССР
Умершие 16 ноября
Умершие в 1981 году
Умершие в Иерусалиме